Ото V или Отон (; ) може да се отнася за:

 Ото V (Орламюнде), граф на Орламюнде
 Ото V (Бавария), курфюрст (1365 – 1373)
 Ото V (Бранденбург), марграф на Бранденбург-Залцведел ( 1246 – 1298)
 Ото V (Брауншвайг-Люнебург), херцог на Брауншвайг-Люнебург (1464 – 1471)
 Ото V (Шаумбург), граф (1635 – 1640)
 Ото V (Шайерн) фон Вителсбах, пфалцграф на Бавария († 1156)
 Ото V (Текленбург), граф (1307 – 1328)
 Отон V де ла Рош, (1251)